Лос Пирулес има више значења:

 Лос Пирулес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пирулес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пирулес (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пирулес (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Пирулес (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Пирулес (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пирулес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пирулес (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пирулес, Ел Рефухио (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пирулес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пирулес (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Пирулес (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пирулес (Ла Паз), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Пирулес (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пирулес, Ла Естансија (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пирулес (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пирулес (Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пирулес (Консепсион Буенависта), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пирулес (Сантијаго Чазумба), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пирулес (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Пирулес (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Пирулес (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Пирулес, Алваро Руиз (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Пирулес (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику